«Mini World» — дебютний студійний альбом французької співачки Інділи. Реліз відбувся 24 лютого 2014 року.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Інділи
Дебютні альбоми 2014